Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2001 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Nicolás Massú (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)

 Jiří Vaněk (Qualificato)
 Nikolaj Davydenko (Qualificato)
 Adrian Voinea (Qualificato)
 George Bastl (ultimo turno)

Qualificati 

 Jiří Vaněk
 Nikolaj Davydenko

 Adrian Voinea
 Jürgen Melzer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2001